Az 1960-as férfi röplabda-világbajnokságot 1960. október 29. és november 14. között rendezték a Brazíliában. A világbajnokságon 14 válogatott vett részt. A vb-t a szovjet csapat nyerte, a magyar csapat hatodik lett.

Lebonyolítás 
A 14 csapat egy darab kettes és négy darab hármas csoportot alkotott. A csoportokból az első két helyezett  jutott a döntő csoportkörbe, így a kétcsapatos E csoportból is mindkét csapat továbbjutott, azonban az egymás elleni eredményeket a döntő csoportkörben is figyelembe vették. A hármas csoportok harmadik helyezettjei a 11–14. helyért játszhattak.

A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak, a csoportok végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

Helyosztók

A 11–14. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1960-as női röplabda-világbajnokság

Világbajnokság F
F1960